Calantica kan syfta på

 Calantica (djur) – ett släkte en kräftdjur
 Calantica (växter) – ett släkte av växter